Мещерский, Борис:
 Мещерский, Борис Борисович (1850—1904) — князь, полтавский предводитель дворянства, саратовский губернатор.